Wiedemann est un nom de famille porté notamment en Alsace, principalement dans le Bas-Rhin et également en Moselle. Il pourrait correspondre à l'allemand Weidmann (= chasseur) ou alors, celui qui habite un lieu-dit Weide/Weiden (= pâturage ou saule). Le nom pourrait aussi correspondre au moyen-bas-allemand wedderman (= adversaire), en tant que variant du non Wiedermann.

 Alfred Wiedemann (1856–1936), égyptologue allemand ;
 Christian Rudolph Wilhelm Wiedemann (1770–1840), médecin, historien, naturaliste et homme de lettres allemand ;
 Eilhard Wiedemann (1852-1928), physicien et historien des sciences allemand ;
 Ferdinand Johann Wiedemann (1805–1887), linguiste suédo-allemand, sujet de l'Empire russe ;
 Fernand Wiedemann-Goiran, industriel et homme politique français ;
 Frank Wiedemann (1973-), musicien allemand ;
 Fritz Wiedemann (1891–1970), militaire allemand ;
 Gustav Heinrich Wiedemann (1826–1899), physicien allemand (Loi de Wiedemann et Franz);
 Jonathan Wiedemann, précurseur de l'industrie textile de Ban de la Roche
  (1910–2001), architecte allemand ;
 Rémy Daillet-Wiedemann, militant d'extrême droite ;
 Robert Wiedemann Browning,  artiste peintre et critique d'art britannique ;
 Sonja Wiedemann (née en 1977), lugeuse allemande ;
 Thomas E. J. Wiedemann (1950–2001), historien germano-britannique.

Autres 
 Syndrome de Beckwith-Wiedemann, maladie

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique